Nauruz steht für folgende Personen:

 Muhammad Nauruz (* 1896), afghanischer Diplomat
 Nauruz (Vizekönig), Vizekönig von Syrien